Berjozovskij může být:

 Berjozovskij (město v Kemerovské oblasti) – město v Kemerovské oblasti v Ruské federaci
 Berjozovskij (město v Sverdlovské oblasti) – město v Sverdlovské oblasti v Ruské federaci